Givskud (plaats), plaats in Denemarken
 Givskud (parochie), parochie in Denemarken